Dolice – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Dobrzany 
 Dolice – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Dolice
 Dolice – stacja kolejowa w Dolicach
 Dolice – gmina w południowej części powiatu stargardzkiego (zachodniopomorskie)
 Dolice – jezioro na Pojezierzu Ińskim, położone w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Dobrzany

Zobacz też 
 Dolice Wąskotorowe